Spotswood ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Spotswood (1916–2001), britischer Marshal of the Royal Air Force
 John Spotswood (* 1960), britischer Skilangläufer
 Louisa Jane Spotswood, Ehefrau des neuseeländischen Premierministers Richard Seddon (1845–1906)

Spotswood steht für:

 Spotswood (New Jersey), Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat New Jersey
 Spotswood (Victoria), Stadtteil der australischen Stadt Melbourne